Оле Ејнар Бјерндален (; Драмен, 27. јануар 1974) је норвешки спортиста и најуспешнији биатлонац свих времена. Током своје досадашње каријере остварио је 96 победа у Светском купу, освојио је 13 олимпијских медаља (8 златних, 4 сребрне и 1 бронзану), што га чини најуспешнијим олимпијцем Зимских олимпијских игара у исроији, 6 пута Светски куп и 16 је побеђивао на Светским првенствима. На Зимским олимпијским играма у Солт Лејк Ситију 2002. године победио је у све 4 дисциплине (спринт, потера, појединачно и штафета), чиме је постао први биатлонац коме је то пошло за руком и трећи спортиста који је освојио 4 златне медаље на једним зимским олимпијским играма. Поред биатлона, повремено се такмичи и у скијашком трчању, у коме је наступао на Светском првенству и постао је први биатлонац који је остварио победу у једној појединачној трци скијашког трчања (Галивар, Шведска, 2006). У норвешком граду Симостранди, је у септембру 2008. године откривена његова бронзана статуа у природној величини, на церемонији којој је, поред њега, присуствовао и норвешки краљ Харалд V (1991—).

Данас живи у местима Тоблах (Јужни Тирол, Италија) и Обертилах (Тирол, Аустрија), а од 2006. године је ожењен италијанско-белгијском биатлонком Натали Сантер.

Резултати

Олимпијске игре

Светска првенства

Светска јуниорска првенства

Појединачне победе

Биатлон

Скијашко трчање

Наступи на тркама Светског купа 

 

 

 

 

 

 

Пјд — појединачно; Птр — потера; Спр — спринт; МС — масовни старт; Шт — штафета; МШт — мешовита штафета; Екп — екипно;н/с — пријављен, али није стартовао; н/ф — стартовао, али није завршио; круг — заостао је више од једног круга (у потери или масовном старту) за водећим; — − није уечствовао у трци

Напомене

Види још 
 Биатлон
 Олимпијци са највише златних медаља

Референце

Спољашње везе 

 Званична интернет презентација  
 Профил на сајту ИБУ 
 Профил на сајту ФИС   
 Званична интернет презентација  
 

Рођени 1974.
Норвешки биатлонци
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 1998.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 1998.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1998.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2002.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2002.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2006.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2006.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2010.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2010.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2014.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2014.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2014.
Освајачи олимпијских медаља у биатлону
Освајачи златних олимпијских медаља за Норвешку
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Норвешку
Освајачи бронзаних олимпијских медаља за Норвешку
Олимпијски победници у биатлону